Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu postoji od 1959. godine. Danas ima deset studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama (mašinsko inženjerstvo, drumski saobraćaj, zaštita od katastrofalnih događaja i požara, zaštita na radu, zaštita životne sredine, grafičko inženjerstvo i dizajn, dizajn industrijskih proizvoda, veb dizajn, elektrotehnika, informacione tehnologije) i dva studijska programa na master strukovnim studijama (inženjerstvo zaštite, informacione tehnologije). Osnovne strukovne studije traju tri godine (180 ESPB), a master strukovne studije traju dve godine (120 ESPB).

Za upis na osnovne strukovne studije svakog proleća organizuje se besplatna pripremna nastava u periodu mart-jun, aktuelne informacije se mogu pronaći na sajtu škole.

Reference

Spoljašnje veze 
  Zvanična prezentacija
  Oficijalna instagram stranica škole
  Oficijalna facebook stranica škole

Школе у Војводини
Образовање у Новом Саду
Високо образовање